Кортина () — многозначный термин.

 Кортина (микология) — частное покрывало, состоящее из тонких паутинистых волокон.
 Кортина (хоккейный клуб) — итальянский хоккейный клуб из города Кортина-д’Ампеццо
 Кортина-д’Ампеццо — итальянский город в провинции Беллуно региона Венето, зимний курорт в Доломитовых Альпах
 Кортина-сулла-Страда-дель-Вино — коммуна в Италии, в регионе Трентино — Альто-Адидже, в провинции Больцано